Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Andrzeja Niemczyka.

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan=7 | 1975

|-
!colspan=7 | 1976

|-
!colspan=7 | 1977

|-
!colspan=7 | 2003

|-
!colspan=7 | 2004

|-
!colspan=7 | 2005

|-
!colspan=7 | 2006

|}

Bilans spotkań według krajów

Bilans spotkań według imprezy

Mecze towarzyskie i sparingowe 

|-
!colspan=7 | 2003

|-
!colspan=7 | 2004

|-
!colspan=7 | 2005

|-
!colspan=7 | 2006

|}

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet